Le terme plaque peut avoir différentes significations :

 en construction et en génie mécanique, une plaque est une pièce dont l'épaisseur est négligeable devant les autres dimensions (voir aussi Tôle) et qui, de ce fait, se comporte selon la théorie des plaques  ; 
 une plaque d'immatriculation (ou plaque minéralogique) identifie un véhicule ;
 une plaque de tare mentionne les poids et dimensions d'un véhicule ;
 en médecine, la plaque motrice désigne l'endroit où s'effectue la jonction neuromusculaire ;
 en parodontologie, la plaque dentaire est une substance blanchâtre qui se dépose à la surface de la dent ;
 en phaléristique, une plaque est un insigne d'argent ou d'or porté sur la poitrine, distinguant les hauts dignitaires de certains ordres. Elle prend le plus souvent la forme d'une étoile ou d'une croix ;
 en géologie, les plaques tectoniques sont des morceaux de la lithosphère ;
 une plaque de four est une plaque de tôle servant à la cuisson des aliments dans un four ;
 une plaque à induction est une plaque de cuisson basée sur les courants de Foucault ;
 la plaque de plâtre est un matériau de construction ;
 une plaque de chocolat ;
 une plaque d'égout ;
 une plaque photographique est une vitre en verre transparent dont une face est recouverte d'une émulsion photosensible, destinée autrefois à être installée à l'arrière d'une chambre photographique pour y recevoir l'image négative captée par l'objectif et, après développement, utilisée pour en tirer des copies positives sur plaques ou sur papier ;
 la sclérose en plaques est une maladie neurologique chronique ;
 une plaque de rue ;
 une plaque de notoriété est une plaque apposée sur un bâtiment qui indique la profession de son occupant ou le nom de l'architecte qui l'a conçu ;
 une plaque commémorative ;
 en imprimerie, une plaque est le support qui représente une page à imprimer ;
 en électronique, la plaque est un autre nom de l'anode d'un tube électronique, surtout utilisé dans l'expression « tension plaque » qui permet de coller au symbole anglosaxon Vp (pour « plate ») ;
 une plaque 96 puits, en biologie moléculaire ;
 en théorie des solides déformables et résistance des matériaux, la théorie des plaques est le modèle mathématique de la structure mince sans courbure. Quand la structure possède une courbure, on le nomme coque ;
 en biologie, une plaque équatoriale est formée par le rassemblement des chromosomes condensés à l'équateur de la cellule.